Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 91 dans le monde.

 Route fédérale 91 en Allemagne
 Route 91 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 91 aux États-Unis
 Interstate 91 aux États-Unis
 Route principale 91 en Finlande
 Route départementale 91 dans les Yvelines, France
 Route 91 en Islande
 Route européenne 91 en Turquie
  dans certains pays